

Codici 
 FR7 – codice NUTS della Zone d'études et d'aménagement du territoire del Centre-Est

Trasporti 
 FR7 – ferrovia regionale del Lazio